Miejscowości w USA:
 Loyal – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Kingfisher
 Loyal – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Loyal – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark

Gminy w USA:
 Loyal (ang. Loyal Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark